Allerslev er et flertydigt stednavn:
 Allerslev (Lejre Kommune) – bebyggelse i Allerslev Sogn (Lejre Kommune)
 Allerslev (Varde Kommune) – bebyggelse i Ovtrup Sogn (Varde Kommune)
 Allerslev (Vordingborg Kommune) – landsby i Allerslev Sogn (Vordingborg Kommune)

og desuden et efternavn:
 Anna Mee Allerslev - borgmester i København
 Pia Allerslev - borgmester i København

Efternavne